El término lemniscata puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una lemniscata (curva algebraica);
 a la lemniscata de Bernoulli;
 a la lemniscata de Booth, también denominada hipopoda;
 a la lemniscata de Gerono.